Annie Agopian (1956-), une écrivaine française née au Cameroun ;
 Krikor Agopian (1942-), un artiste canadien d'origine arménienne.